Личи́на — застаріле позначення маски
 Личина — удавана зовнішність людини, зовнішній удаваний вияв
 Личина — частина шолома у вигляді маски

Прізвище 

  ( 1979) — сербський боксер
  (1917—1942) — національний герой Югославії
  (1913—1942) — національний герой Югославії